Le mot pylône peut faire référence à :
 un pylône (télécommunication), support généralement métallique utilisé pour supporter des antennes de télécommunications ;
 un pylône électrique, support généralement métallique utilisé pour les lignes de transport d'électricité par câble ;
 un pylône (remontée mécanique), support généralement métallique utilisé pour supporter les câbles de remontées mécaniques : téléskis, télésièges, télécabines, téléphériques, etc. ;
 un pylône (Égypte antique), une porte monumentale située à l'entrée d'un temple de l'Égypte antique ;
 un pylône (construction), support utilisé dans la construction de pont suspendu ou de pont à haubans ;
 un point d'emport, un ancrage pour accrocher les différents modules que peut emporter un avion ;
 Pylône (roman),  roman de William Faulkner publié en 1935.

Voir aussi 
 Pylones